Ерми́лово (бывш. ) — промежуточная железнодорожная станция Октябрьской железной дороги на 113,147 км перегона Куолемаярви — Приморск линии Зеленогорск — Приморск — Выборг, между платформой 106 км и станцией Приморск.

Общие сведения 

Станция расположена в одноимённом посёлке Приморского городского поселения Выборгского района Ленинградской области. По состоянию на ноябрь 2019 года Ермилово находится на реконструкции: построен новый пост ЭЦ, автоматизированы все стрелочные переводы, увеличена до 1500 метров полезная длина станционных путей и пр.. Ликвидирован старый железнодорожный переезд Глебычевской дороги на 113 км 6 пк и перенесён на 113 км 4 пк (на Объезд города Приморск). Планируется электрификация станции: 23 августа 2018 года Дмитрий Медведев подписал постановление, которым разрешил Российским железным дорогам использовать 6 миллиардов рублей, ранее выделенных на строительство вторых путей и электрификацию линии Выборг – Приморск – Ермилово, на проект реконструкции железной дороги, которая должна обеспечить выход грузов к морским терминалам юга России. В мае 2019 года получены технические условия РЖД на примыкание путей общего пользования Приморского УПК к существующим станциям Приморск и Ермилово для строительства вторых железнодорожных путей и электрификации участка Выборг — Приморск — Ермилово. Вложение средств в развитие ветки откладывалось. Представители перевозчика мотивировали это затягиванием сроков строительства другой линии, Лосево — Каменногорск, куда предполагалось вынести грузовое сообщение с магистрали из Петербурга в Хельсинки, по которой курсируют скоростные поезда «Аллегро». В планах модернизировать ветку Выборг — Ермилово до 2025 года.

До реконструкции станция находилась на ручном управлении на линии с полуавтоматической блокировкой.

Краткая история 
Станция Humaljoki была открыта 1 сентября 1916 года, с составе первой очереди линии Зеленогорск — Приморск — Выборг. При открытии на станции был один главный путь (прямой) и два боковых, примыкавших к нему с разных сторон в форме трапеции. Пассажирская платформа представляла собой уложенные вдоль пути гранитные блоки, присыпанные мелким щебнем.

Станцию в 1948 году трижды пытались переименовать. Сперва название просто перевели, и вместе с посёлком назвали Хмельницкая, затем вместе с посёлком же переименовали в Рябово, и лишь к концу 1948 года название Рябово перекочевало на своё нынешнее место, а станции и посёлку присвоили нынешние названия — в честь погибшего здесь 15 июня 1944 года лётчика, лейтенанта Ивана Ивановича Ермилова. При этом границы посёлка были расширены за счёт присоединения близлежащих мелких деревень.

При реконструкции была полностью уничтожена старая финская платформа. Вместо неё около главного пути была построена временная деревянная платформа, способная принять трёхвагонный состав РА-2, а также абсолютно новая широкая низкая платформа около четвёртого бокового пути (почти что на месте старой финской). Она способна вместить шестивагонный состав электропоезда ЭР2, но с момента постройки долгое время не использовалась.

Пассажирское движение 
По состоянию на 2019 год через станцию проходят:
 1 утренняя пара рельсовых автобусов РА2 по маршруту Выборг — Зеленогорск — Выборг.
 1 вечерняя пара рельсовых автобусов РА2 по маршруту Выборг — Санкт-Петербург — Выборг (с 13 октября 2014 года — со встречным разъездом по станции Приветненское).

Примечания

Ссылки 
 Паспорт станции Ермилово на osm.sbin.ru 
 Паспорт станции Ермилово на railwayz.info 
 Паспорт станции Ермилово на сайте РЖД.
 Паспорт станции Ермилово на сайте об Октябрьской железной дороге. 
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия Зеленогорск — Выборг. 
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».
 Железная дорога на финских довоенных топографических картах 1939, 1942 гг.

Галерея 

Железнодорожные станции и платформы Выборгского района (Ленинградская область)
Станции Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции, открытые в 1916 году
Железнодорожные станции по алфавиту